Rovigno – città della Croazia
 Rovigno – incrociatore ausiliario
Rovigno – coppia di dipinti di Enrico Fonda